Okręty US Navy o nazwie USS "Monssen", pochodzącej od, odznaczonego Medalem Honoru, Monsa Monssena:

 Pierwszy "Monssen" (DD-436) był niszczycielem typu Gleaves. Wszedł do służby w 1940 i został zatopiony w czasie bitwy koło Guadalcanal w 1942.
 Drugi "Monssen" (DD-798) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1943-1957.

Monssen